Apameini — триба лускокрилих комах родини Совки (Noctuidae).

Класифікація 
 Achatodes Guenée, 1852
 Agroperina Hampson, 1908
 Apamea Ochsenheimer, 1816
 Archanara Walker, 1866
 Crymodes Guenée, 1841
 Eremobina McDunnough, 1937
 Helotropha Lederer, 1857
 Hydraecia Guenée, 1841
 Hypocoena Hampson, 1908
 Luperina Boisduval, 1829
 Macronoctua Grote, 1874
 Oligia Hübner, 1821
 Papaipema Smith, 1899
 Parastichtis Hübner, 1821
 Trichoplexia Hampson, 1908

Джерела 
 ITIS standard report page 
 Norges sommerfugler — Nattfly  
 Aarvik, L., Beggren, K. og Hansen, L.O. (2000) Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk Arbeidsgruppe/Nordk Institutt for Skogforskning. ISBN 82-995095-1-3

Совки
Триби комах